Itambe kan syfta på följande:
 Itambe (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Brasilien 

 Itabaiana (ort i Brasilien, Paraíba, Itabaiana, lat -7,33, long -35,33), 
 Itambé (ort), Bahia, 
 Itambé (kommun i Brasilien, Bahia, lat -15,22, long -40,50), 
 Itambé (kommun i Brasilien, Paraná), 
 Itambé (kommun i Brasilien, Pernambuco), 

Robotskapade Brasilienförgreningar